Erovnuli Liga je nejvyšší fotbalová soutěž v Gruzii. Byla založena po osamostatnění Gruzie v roce 1990, do té doby byla od roku 1927 regionální soutěží v Sovětském svazu. Dříve se soutěž jmenovala Umaglesi Liga.

Soutěže účastní 10 klubů. 

Mistr soutěže se kvalifikuje do 1. kvalifikačního kola Ligy mistrů a týmy z 2. a 3. místa se kvalifikují do Konferenční ligy.

Nejlepší kluby v historii - podle počtu titulů

Vítězové jednotlivých ročníků 

Pozn.: FC Dinamo Tbilisi v minulosti pod názvem FC Iberia Tbilisi

Externí odkazy 
 Gruzie - seznam mistrů 

Gruzínské fotbalové soutěže
Fotbalové ligové soutěže